FSMC steht für:
 Fatigue Skala für Motorik und Kognition, diagnostisches Verfahren zur Abklärung einer kognitiven und motorischen Fatigue-Symptomatik
 Fuel System Management Card in der Luftfahrt

Abkürzung